Dibolia är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre André Latreille 1829. Dibolia ingår i familjen bladbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladbaggar
Dibolia